73-й чемпионат Италии прошёл в Риме с 21 ноября по 2 декабря 2013 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2478).

Таблица

Ссылки 
 
 73° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2013 год в шахматах
Ноябрь 2013 года
Декабрь 2013 года
Спорт в Италии в 2013 году
Спортивные соревнования в Риме